Американская психологическая ассоциация, АПА () — объединение профессиональных психологов, включающее специалистов из США и Канады, а также ассоциированных членов из других стран. В ней состоят порядка 150 тыс. членов, бюджет организации составляет около 70 миллионов долларов. АПА формулирует свою миссию так: «продвигать психологию как науку, профессию и средство совершенствования благополучия, психического здоровья и образования людей».

АПА была основана в июле 1892 года группой из 26 психологов в университете Кларка, первым президентом стал Г. Стенли Холл. В настоящее время ассоциация состоит из 54 подразделений по областям науки и практики и 58 региональных отделений в США и Канаде.

Выборы президента АПА производятся ежегодно.

История 
29 августа 1929 года. Карлом Мюрчисоном был опубликован первый каталог членов АПА — «Психологический реестр» (Psychological Register).

Во время реорганизации АПА в 1945 году была создана система секций (divisions), каждая из которых имеет свой номер. Однако в АПА нет четвёртой и одиннадцатой секции. Четвёртая секция предназначалась для Психометрического общества, но оно отказалось от вступления в АПА, а одиннадцатая (патопсихологии и психотерапии) была присоединена к двенадцатой (клинической психологии).

29 августа 1969 в Чикаго не начался очередной съезд АПА. Из-за жестокости, проявленной чикагской полицией к протестующим против войны во Вьетнаме на Национальном демократическом конвенте 1968 года, АПА перенесла свой ежегодный съезд в Вашингтон, где он начался 31 августа.

В 2007 году ассоциация принимала участие в организации первого «Дня психологии», приуроченного к Всемирному дню психического здоровья.

Кризис и раскол 
На протяжении XX века в АПА происходили постоянные столкновения между противоборствующими группами её членов. Одно из самых масштабных противостояний наблюдалось между теоретиками и экспериментаторами, с одной стороны, и прикладными психологами, с другой стороны. Опрос, проведённый в 1957 году в отделении экспериментальной психологии, показал, что только 55% членов одобрили АПА, 30% высказались против этой организации, и было выявлено растущее желание экспериментаторов покинуть её. Сохранявшаяся на протяжении десятилетий напряжённость между сообществами практиков и «академиков» резко обострилась в 1980-х годах, когда практики оказались в большинстве. Если в 1940 году академической психологией занимались около 70% членов АПА, то в 1985 году — лишь 33%. «Академики» часто заявляли, что АПА стремится удовлетворить интересы гильдии практиков, в том числе получение страховочных выплат, возможность выписывания рецептов на психоактивные препараты, обеспечение для клинических психологов таких же госпитальных привилегий, что и для психиатров. В течение второй половины XX века было предпринято несколько попыток разрешить эти противоречия путём реорганизации АПА. Однако с течением времени «академикам» становилось всё сложнее добиваться нужных им решений, поэтому многие из них уходили из АПА. Последняя попытка реорганизации была предпринята в феврале 1987 года. Обсуждение плана реорганизации было эмоциональным и происходило в обстановке конфликтов, интриг и взаимных обвинений в недоверии. Частнопрактикующий психолог , ставший президентом АПА в 1990 году, сначала подписал документ о реорганизации, но вскоре изменил свою позицию и начал выступать против его ратификации. В итоге многие академики, по словам бывшего президента АПА Логана Райта, сделали вывод, что «АРА стала гильдией, контролируемой представителями мелкого бизнеса». Сторонники академической психологии создали свою собственную организацию под названием Американское психологическое общество (American Psychological Society, APS), впоследствии переименованную в Ассоциацию психологической науки (Association for Psychological Science). Между этими организациями возникли враждебные отношения. Совет АПА пытался снять членов конкурирующей организации с руководящих позиций в АПА под предлогом конфликта интересов. Попытки оказались безуспешными, но большинство членов Американского психологического общества покинули АПА добровольно. Как отмечает Т. Лихи, «стремление психологов-практиков иметь своё профессиональное общество оказалось несовместимым со стремлением академических учёных иметь научное общество». Он объясняет это тем, что психология слишком обширна и разнообразна, чтобы поддаваться унификации.

Список президентов АПА 

 1892 — Гренвилл Стэнли Холл
 1893 — Джордж Трамбалл Лэдд
 1894 — Уильям Джемс
 1895 — Джеймс Маккин Кеттел
 1896 — 
 1897 — Джеймс Марк Болдуин
 1898 — Гуго Мюнстерберг
 1899 — Джон Дьюи
 1900 — Джозеф Ястров
 1901 — Джосайя Ройс
 1902 — 
 1903 — 
 1904 — Уильям Джемс
 1905 — 
 1906 — Джеймс Энджелл
 1907 — 
 1908 — Джордж Малкольм Стрэттон
 1909 — 
 1910 — 
 1911 — Карл Эмиль Сишор
 1912 — Эдвард Торндайк
 1913 — 
 1914 — 
 1915 — Джон Бродес Уотсон
 1916 — 
 1917 — Роберт Йеркс
 1918 — 
 1919 — 
 1920 — 
 1921 — 
 1922 — 
 1923 — Льюис Мэдисон Терман
 1924 — Гренвилл Стэнли Холл
 1925 — 
 1926 — 
 1927 — 
 1928 — Эдвин Боринг
 1929 — Карл Лешли
 1930 — 
 1931 — 
 1932 — Уолтер Ричард Майлз
 1933 — Луис Терстоун
 1934 — 
 1935 — 
 1936 — Кларк Халл
 1937 — Эдвард Толмен
 1938 — 
 1939 — Гордон Олпорт
 1940 — 
 1941 — 
 1942 — 
 1943 — 
 1944 — 
 1945 — 
 1946 — 
 1947 — Карл Роджерс
 1948 — 
 1949 — 
 1950 — Джо Пол Гилфорд
 1951 — Роберт Ричардсон Сирс
 1952 — 
 1953 — 
 1954 — 
 1955 — 
 1956 — 
 1957 — Ли Кронбах
 1958 — Гарри Харлоу
 1959 — Вольфганг Кёлер
 1960 — Дональд Хебб
 1961 — Нил Миллер
 1962 — 
 1963 — Чарльз Осгуд
 1964 — 
 1965 — Джером Брунер
 1966 — 
 1967 — 
 1968 — Абрахам Маслоу
 1969 — Джордж Миллер
 1970 — Джордж Олби
 1971 — 
 1972 — 
 1973 — 
 1974 — Альберт Бандура
 1975 — Дональд Т. Кэмпбелл
 1976 — 
 1977 — 
 1978 — 
 1979 — 
 1980 — 
 1981 — 
 1982 — 
 1983 — 
 1984 — 
 1985 — 
 1986 — Логан Райт
 1987 — 
 1988 — 
 1989 — 
 1990 — 
 1991 — 
 1992 — 
 1993 — 
 1994 — 
 1995 — 
 1996 — 
 1997 — Норман Эйблс
 1998 — Мартин Селигман
 1999 — 
 2000 — 
 2001 — 
 2002 — Филипп Зимбардо
 2003 — Роберт Стернберг
 2004 — 
 2005 — 
 2006 — 
 2007 — 
 2008 — 
 2009 — 
 2010 — 
 2011 — 
 2012 — 
 2013 — 
 2014 — 
 2015 — 
 2016 — 
 2017 —

Конгрессы АПА 
 2009 — Торонто

Награды 
Присуждает следующие награды:

Литература

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт АПА
 Professional divisions of the APA

Психологические организации
Американская психологическая ассоциация